Onderdistrict in Indonesië
 Ambarawa (onderdistrict van Pringsewu), een onderdistrict van het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung, Zuid-Sumatra
 Ambarawa (Semarang), een stad en onderdistrict van het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ambarawa (plaats in Pringsewu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung, Zuid-Sumatra